Dit is een lijst van planetoïden 4801-4900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (4801) Ohře || 1989 UR4 || 22 oktober 1989 || A. Mrkos
|-
| (4802) Khatchaturian || 1989 UA7 || 23 oktober 1989 || F. Börngen
|-
| (4803) Birkle || 1989 XA || 1 december 1989 || J. M. Baur
|-
| (4804) Pasteur || 1989 XC1 || 2 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (4805) Asteropaios || 1990 VH7 || 13 november 1990 || C. S. Shoemaker
|-
| (4806) Miho || 1990 YJ || 22 december 1990 || A. Natori, T. Urata
|-
| (4807) Noboru || 1991 AO || 10 januari 1991 || T. Kobayashi
|-
| (4808) Ballaero || 1925 BA || 21 januari 1925 || K. Reinmuth
|-
| (4809) Robertball || 1928 RB || 5 september 1928 || M. F. Wolf
|-
| (4810) Ruslanova || 1972 GL || 14 april 1972 || L. I. Chernykh
|-
| (4811) Semashko || 1973 SO3 || 25 september 1973 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4812) Hakuhou || 1977 DL3 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (4813) Terebizh || 1977 RR7 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4814) Casacci || 1978 RW || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4815) Anders || 1981 EA28 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4816) Connelly || 1981 PK || 3 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (4817) Gliba || 1984 DC1 || 27 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (4818) Elgar || 1984 EM || 1 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (4819) Gifford || 1985 KC || 24 mei 1985 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (4820) Fay || 1985 RZ || 15 september 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4821) Bianucci || 1986 EE5 || 5 maart 1986 || G. DeSanctis
|-
| (4822) Karge || 1986 TC1 || 4 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (4823) Libenice || 1986 TO3 || 4 oktober 1986 || A. Mrkos
|-
| (4824) Stradonice || 1986 WL1 || 25 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (4825) Ventura || 1988 CS2 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (4826) Wilhelms || 1988 JO || 11 mei 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4827) Dares || 1988 QE || 17 augustus 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4828) Misenus || 1988 RV || 11 september 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4829) Sergestus || 1988 RM1 || 10 september 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4830) Thomascooley || 1988 RG4 || 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (4831) Baldwin || 1988 RX11 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (4832) Palinurus || 1988 TU1 || 12 oktober 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4833) Meges || 1989 AL2 || 8 januari 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (4834) Thoas || 1989 AM2 || 11 januari 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (4835) Asaeus || 1989 BQ || 29 januari 1989 || M. Iwamoto, T. Furuta
|-
| (4836) Medon || 1989 CK1 || 2 februari 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (4837) Bickerton || 1989 ME || 30 juni 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (4838) Billmclaughlin || 1989 NJ || 2 juli 1989 || E. F. Helin
|-
| (4839) Daisetsuzan || 1989 QG || 25 augustus 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4840) Otaynang || 1989 UY || 23 oktober 1989 || Y. Oshima
|-
| (4841) Manjiro || 1989 UO3 || 28 oktober 1989 || T. Seki
|-
| (4842) Atsushi || 1989 WK || 21 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4843) Mégantic || 1990 DR4 || 28 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (4844) Matsuyama || 1991 BA2 || 23 januari 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4845) Tsubetsu || 1991 EC1 || 5 maart 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4846) Tuthmosis || 6575) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4847) Amenhotep || 6787) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4848) Tutenchamun || 3233) T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4849) Ardenne || 1936 QV || 17 augustus 1936 || K. Reinmuth
|-
| (4850) Palestrina || 1973 UJ5 || 27 oktober 1973 || F. Börngen
|-
| (4851) Vodopʹyanova || 1976 US1 || 26 oktober 1976 || T. M. Smirnova
|-
| (4852) Pamjones || 1977 JD || 15 mei 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4853) Marielukac || 1979 ML || 28 juni 1979 || C. Torres
|-
| (4854) Edscott || 1981 ED27 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4855) Tenpyou || 1982 VM5 || 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (4856) Seaborg || 1983 LJ || 11 juni 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (4857) Altgamia || 1984 FM || 29 maart 1984 || C. S. Shoemaker
|-
| (4858) Vorobjov || 1985 UA || 23 oktober 1985 || J. Gibson
|-
| (4859) Fraknoi || 1986 TJ2 || 7 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (4860) Gubbio || 1987 EP || 3 maart 1987 || E. Bowell
|-
| (4861) Nemirovskij || 1987 QU10 || 27 augustus 1987 || L. G. Karachkina
|-
| (4862) Loke || 1987 SJ5 || 30 september 1987 || P. Jensen
|-
| (4863) Yasutani || 1987 VH1 || 13 november 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4864) Nimoy || 1988 RA5 || 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (4865) Sor || 1988 UJ || 18 oktober 1988 || T. Seki
|-
| (4866) Badillo || 1988 VB3 || 10 november 1988 || T. Kojima
|-
| (4867) Polites || 1989 SZ || 27 september 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (4868) Knushevia || 1989 UN2 || 27 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (4869) Piotrovsky || 1989 UE8 || 26 oktober 1989 || L. I. Chernykh
|-
| (4870) Shcherbanʹ || 1989 UK8 || 25 oktober 1989 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4871) Riverside || 1989 WH1 || 24 november 1989 || M. Koishikawa
|-
| (4872) Grieg || 1989 YH7 || 25 december 1989 || F. Börngen
|-
| (4873) Fukaya || 1990 EC || 4 maart 1990 || A. Sugie
|-
| (4874) Burke || 1991 AW || 12 januari 1991 || E. F. Helin
|-
| (4875) Ingalls || 1991 DJ || 19 februari 1991 || Y. Kushida, R. Kushida
|-
| (4876) Strabo || 1133 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4877) Humboldt || 5066) T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4878) Gilhutton || 1968 OF || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (4879) Zykina || 1974 VG || 12 november 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (4880) Tovstonogov || 1975 TR4 || 14 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (4881) Robmackintosh || 1975 XJ || 1 december 1975 || C. Torres
|-
| (4882) Divari || 1977 QU2 || 21 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4883) Korolirina || 1978 RJ1 || 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4884) Bragaria || 1979 OK15 || 21 juli 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4885) Grange || 1980 LU || 10 juni 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (4886) Kojima || 1981 EZ14 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4887) Takihiroi || 1981 EV26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4888) Doreen || 1981 JX1 || 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (4889) Praetorius || 1982 UW3 || 19 oktober 1982 || F. Börngen
|-
| (4890) Shikanosima || 1982 VE4 || 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (4891) Blaga || 1984 GR || 4 april 1984 || Bulgarian National Observatory
|-
| (4892) Chrispollas || 1985 TV2 || 11 oktober 1985 || CERGA
|-
| (4893) Seitter || 1986 PT4 || 9 augustus 1986 || E. W. Elst, V. G. Ivanova
|-
| (4894) Ask || 1986 RJ || 8 september 1986 || P. Jensen
|-
| (4895) Embla || 1986 TK4 || 13 oktober 1986 || P. Jensen
|-
| (4896) Tomoegozen || 1986 YA || 20 december 1986 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (4897) Tomhamilton || 1987 QD6 || 22 augustus 1987 || E. F. Helin
|-
| (4898) Nishiizumi || 1988 FJ || 19 maart 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4899) Candace || 1988 JU || 9 mei 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (4900) Maymelou || 1988 ME || 16 juni 1988 || E. F. Helin|}

Planetoïdenlijsten